Илисавский — фамилия; имеет женскую форму Илисавская. Известные носители: